Автомобильные номера Таджикистана — регистрационные знаки для транспортных средств, зарегистрированных в стране.

История 
Впервые номера на автомобилях Таджикистана появились во времена вхождения Таджикистана в состав СССР. С этого времени и вплоть до 1996 года в стране использовались автомобильные номера советского образца, принадлежавшие Таджикской ССР.

В 1996 году в Таджикистане были введены номерные знаки собственного образца, сделанные по образу и подобию номерных знаков Российской Федерации.

В 2009—2010 годах в Таджикистане начали выдаваться номерные знаки нового образца, заметно отличающиеся от предыдущих. Тогда же появились и новые виды номеров, например, для общественного транспорта и для транспортных средств МВД.

В апреле 2014 года номерные знаки слегка изменились — размер букв стал равен размеру цифр, а под кодом TJ появился чип.

Номерные знаки стандарта 2009—2010 года 
Новые номерные знаки значительно отличаются от ранее выдаваемых. На знаках появился флаг республики Таджикистан и автомобильный код «TJ», код региона перестал писаться в отдельном окне, поменялись местами элементы номерных знаков.

В качестве букв, как и в предыдущем формате, используются буквы таджикского кириллического алфавита, схожие по написанию с латинскими, а именно: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, Х. С 2014 года в номерах также используются латинские буквы D, J , Z и Y.

Типы выдаваемых номерных знаков 
 Номерные знаки физических лиц
Выполняются чёрными символами на белом фоне. Слева наносится государственный флаг республики Таджикистан, под которым написан автомобильный код «TJ», далее следуют четыре цифры, две буквы меньшего размера и две цифры, обозначающие регион регистрации. Разработан также двухрядный номерной знак, где в верхнем ряду помещаются четыре цифры, а в нижнем — буквы и код региона. С 2014 года размер букв и цифр совпадает.

 Номерные знаки общественного транспорта
Выполняются чёрными символами на оранжевом фоне. Формат номера совпадает с форматом физических лиц, в качестве букв используется только буквосочетание «ТТ». С 2014 года размер букв и цифр совпадает.

 Номерные знаки юридических лиц
Выполняются чёрными символами на белом фоне. От формата номером физических лиц отличаются наличием только трёх цифр в начале номера. С 2014 года размер букв и цифр совпадает.

 Номерные знаки автомобильных прицепов
Выполняются чёрными символами на белом фоне; знак — квадратный двухрядный. В верхнем ряду наносится государственный флаг республики Таджикистан, под которым написан автомобильный код «TJ», далее следуют две цифры региона регистрации и две буквы; в нижнем ряду располагаются четыре цифры. С 2014 года вид номера изменился: теперь в верхнем ряду располагаются четыре цифры, а в нижнем — две буквы и две цифры региона, размер букв и цифр совпадает.

 Номерные знаки мототехники
Выполняются чёрными символами на белом фоне; знак — квадратный двухрядный. В верхнем ряду наносится государственный флаг республики Таджикистан, под которым написан автомобильный код «TJ», далее следуют три цифры; в нижнем ряду располагаются буква и две цифры региона регистрации.

 Номерные знаки спецтехники и прицепов к ней
Вид знака остался неизменным с 1996 года.
 Номерные знаки автомобилей вооружённых сил РТ
Вид знака остался неизменным с 1996 года.
 Номерные знаки автомобилей МВД РТ
Выполняются белыми символами на синем фоне. От формата номером физических лиц отличаются наличием только одной буквы («М»).

 Транзитные номерные знаки
Напоминают современные российские транзитные номера, но зеркально отображённые. Слева в отдельном окошке чёрным по жёлтому в 2 ряда наносится информация: верхний ряд — код региона регистрации и сочетание «TJ», нижний ряд — слово «tranzit». В остальной части чёрным по белому наносится буква, четыре цифры и ещё одна буква. С 2014 года вид знака немного изменился: первая буква стала одного размера с цифрами, а над последней буквой стал рисоваться флаг Таджикистана.

 Номерные знаки автомобилей нерезидентов
Выполняются белыми символами на зелёном фоне. Формат знака остался тот же, что и в 1996 году. Буква обозначает:

В — автомобиль иностранного банка;

М — автомобиль иностранной фирмы или предприятия;

Н — автомобиль иностранного гражданина.

 Дипломатические номерные знаки
Вид знака остался неизменным с 1996 года.
 Номерные знаки представительств ООН
Вид знака остался неизменным с 1996 года.
 Номерные знаки автомобилей высшего руководства страны
Выполняются чёрными символами на белом фоне. Изначально содержал три цифры, буквосочетание «TJ» и контурный рисунок республики Таджикистан. Вскоре на номерах в правом верхнем углу начали помещать государственный флаг Таджикистана.

В 2010 году было решено вернуться к традиционным номерам. По отношению к предыдущему стандарту, флаг был перенесён из правой части в левую, а буквосочетание «РТ» заменено на «TJ». Встречаются номера где сочетание «TJ» ставится как перед тремя цифрами, так и после них.

Номерные знаки стандарта 1996 года

Типы выдаваемых номерных знаков 

За образец первых таджикских номеров был взят современный российский номер с единственным отличием — в окошке региональной принадлежности вместо кода «RUS» и российского флага маленькими буквами писалось буквосочетание «РТ», флаг отсутствовал.
 Номерные знаки физических лиц
Изначально выполнялся в формате «буква четыре цифры», после исчерпания всех номеров в начале номера начали помещать две буквы.

 Номерные знаки юридических лиц
От формата номеров физических лиц отличается тем, что буква ставилась после цифр.

 Номерные знаки автомобильных прицепов
Выполнялись в формате «буква четыре цифры буква».

 Номерные знаки мототехники
Практически идентичны соответствующему российскому стандарту, только номер региона пишется не в отдельном окне, сочетание «РТ» отсутствует.

 Номерные знаки спецтехники и прицепов к ней
Практически идентичны соответствующему российскому стандарту, только в окне с номером региона присутствует сочетание «РТ». Существует и вторая разновидность номерного знака, где нижняя строчка имеет вид «ББЦЦРТ» (Б — буква, ЦЦ — код региона, РТ — сочетание «РТ»).

 Номерные знаки автомобилей вооружённых сил РТ
Также практически идентичны российским, формат — три цифры две буквы, буквы и цифры одинакового размера.

 Транзитные номерные знаки
Идентичны старым российским транзитам, только слово «Tranzit» выполнено латиницей.

 Номерные знаки автомобилей нерезидентов
Выполнялись чёрными символами на светло-оранжевом фоне, формат: три цифры буква три цифры. Буква обозначала:

М — автомобиль иностранной фирмы или предприятия;

Н — автомобиль иностранного гражданина;

Р — автомобиль предназначен для экспорта из страны.

 Дипломатические номерные знаки
Выполняются белыми символами на красном фоне, формат тот же, что у нерезидентов. Первые три цифры — код страны представительства; буква обозначает:

D — автомобиль сотрудника с дипломатическим статусом;

S — автомобиль сотрудника без дипломатического статуса (техперсонал);

CMD — автомобиль главы диппредставительства. После букв «CMD» в номерах ставится только одна цифра.

 Номерные знаки представительств ООН
Фактически являются разновидностью дипломатических знаков. Выполняются белыми символами на голубом фоне, формат — три цифры, буквосочетание «UN», две цифры.

 Номерные знаки автомобилей высшего руководства страны
Выполняются чёрными символами на белом фоне. Формат — три цифры и буквосочетание «РТ», вместо окна с кодом региона — крупный флаг республики Таджикистан.

Высшее военное руководство имело номерные знаки такого же формата, но выполненные белыми символами на чёрном фоне.

Коды регионов Таджикистана

Примечания 

Транспорт в Таджикистане
Таджикистан